Хосе Гильермо Абель Лопес Портильо-и-Пачеко (; 16 июня 1920, Мехико, — 17 февраля 2004, там же) — мексиканский политик, президент Мексики с 1 декабря 1976 по 30 ноября 1982 года.

Биография 
Родился в Мехико в семье политиков и интеллектуалов. Его дед, Хосе Лопес Портильо-и-Рохас, известен как писатель XIX века, член Мексиканской академии языка и конгрессмен, сенатор, губернатор штата Халиско.

В 1946 окончил факультет юридических и социальных наук Национального автономного университета Мексики, в 1950 защитил докторскую диссертацию по праву. Занимался преподаванием и научной деятельностью, заведовал кафедрой теории государства и права в университете, был активистом Институциональной революционной партии. 

С конца 1950-х работал в секретариате (министерстве) национальных богатств, в комиссии по проведению административной реформы органов федерального управления, был заместителем министра национального достояния. В 1972—1973 руководил Федеральной комиссией по электроэнергетике. В 1973—1975 служил секретарём (министром) финансов и государственного кредита в правительстве своего друга детства Луиса Эчеверрии. На выборах 4 июля 1976 был избран президентом Мексики, набрав 92 % голосов; вступил в должность 1 декабря.

Во время президентства, в основном совпавшего с высокими ценами на нефть, стремился ускорить экономическое развитие страны на полученные от продажи нефти деньги. За время президентства Портильо добыча нефти в стране выросла втрое, был достигнут самый впечатляющий рост национальной экономики в истории Мексики (до 8 % в год), безработица упала вдвое. После падения цен на нефть в начале 1980-х экономическое положение страны ухудшилось.

В 1982 заявил о готовности защищать курс мексиканского песо «как собака», однако вскоре девальвировал его на 40 %. В августе того же года Мексика объявила дефолт, а 1 сентября Портильо национализировал частные банки на фоне галопирующей инфляции. Также в стране процветала коррупция.

Выступал за независимую внешнюю политику страны, выступал против вмешательства США в дела государств Центральной Америки; 17—25 мая 1978 посетил СССР с официальным визитом.

Профессор права, автор ряда печатных работ по вопросам административного и государственного права.

Также известен как писатель; его роман «Пирамида Кецалькоатля» переведён на русский язык.

После отставки ушёл из семьи и сошёлся с эмигранткой из Югославии актрисой Сашей Монтенегро. Через месяц после смерти первой жены обвенчался. В этом браке имел двух детей — Набилу и Алехандро.

В последние годы жизни страдал от диабета, перенёс инсульт. Умер 17 февраля 2004 в Мехико во время бракоразводного процесса от сердечных осложнений, вызванных пневмонией.

Примечания

Литература 
 Хосе Лопес Портильо / Кто есть кто в мировой политике. — М., 1990
 López Portillo

Президенты Мексики
Политики XX века
Члены Институционно-революционной партии
Министры финансов Мексики
Выпускники Национального автономного университета Мексики
Выпускники Чилийского университета
Преподаватели Национального автономного университета Мексики
Почётные доктора Национального автономного университета Мексики
Почётные доктора Университета Майами
Почётные доктора Университета Бразилиа
Почётные доктора Еврейского университета в Иерусалиме
Юристы Мексики
Адвокаты Мексики
Писатели Мексики